Arauca, megye Kolumbiában
Arauca, település Kolumbiában, az azonos nevű megye székhelye
Arauca, folyó Kolumbia és Venezuela határán